Mount Elliott ist der Name folgender Berge:
 Mount Elliott (Grahamland) im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel
 Mount Elliott (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land, Ostantarktika